Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Diaczenko – ukraiński piłkarz, trener piłkarski
 Bohdan Diaczenko – ukraiński hokeista
 Marina i Siergiej Diaczenko – ukraińscy pisarze fantastyki
 Petro Diaczenko – ukraiński wojskowy